Die Schweizer Fussballmeisterschaft 2010/11 ist die 41. Spielzeit im Fussball der Frauen.

In der Nationalliga A nehmen 10 Mannschaften teil, wobei sich die Meisterschaft in zwei Teile gliedert: eine Qualifikationsrunde (18 Spiele) und eine Finalrunde (8 Vereine, 7 Spiele) bzw. Barrage mit den letzten beiden Vereinen der NLA und den ersten beiden Vereinen der NLB.

Titelverteidiger ist der FC Zürich Frauen. Der FC Rapperswil-Jona stieg in die Nationalliga B ab, Aufsteiger ist der FC St. Gallen.

In der Nationalliga B nehmen ebenfalls 10 Mannschaften teil, die Gliederung der Meisterschaft erfolgt analog der NLA: eine Qualifikationsrunde (18 Spiele) und eine Barrage bzw. Abstiegsrunde (8 Vereine, 7 Spiele).

Absteiger ist der FC Rapperswil-Jona, aus der 1. Liga stiegen der FC Malters, der FC Therwil und der FC Aarau auf.

Nationalliga A

Tabelle

Finalrunde

Barrage

Nationalliga B

Tabelle

Abstiegsrunde

Einzelnachweise 

2011
Fußballsaison 2010/11